Юрий Трусов:
 Трусов, Юрий Алексеевич (род. 1931) — советский лётчик-истребитель 1-го класса.
 Трусов, Юрий Сергеевич (1914—1991) — русский советский писатель, поэт, автор исторических романов. Примечания